Jahnulales är en ordning av svampar. Jahnulales ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Jahnulales